Ван-Гу:

 Ван-Гу — китайский чиновник XVI века.
 Ван-Гу — крупный ударный кратер, находящийся в экваториальной области обратной стороны Луны.